

Patronyme 

 Charles-Julien Lioult de Chênedollé (1769-1833), poète français ;
 Charles Auguste Lioult de Chênedollé (1797-1862), historien et bibliographe belge.